Koßmehl ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Koßmehl (* 1940), deutscher Bauingenieur und früherer Volkskammerabgeordneter
 Matthias Koßmehl, deutscher Regisseur